Mason County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Mason County (Illinois)
 Mason County (Kentucky)
 Mason County (Michigan)
 Mason County (Texas)
 Mason County (Washington)
 Mason County (West Virginia)

Siehe auch:
 Mason County Airport